Лос Фресерос има више значења:

 Лос Фресерос, Лос Сабинос (Истлавакан де лос Мембриљос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Фресерос (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику